Футуропо́лис — слово, которое объединяет ряд совершенно разнородных явлений.

Урбанистика 
 футурополис — используемое в России название предполагаемых экспериментальных поселений, создаваемых для апробирования новых технологий.

Произведения культуры и искусства 
 «Футурополис» — научно-фантастический комикс, публиковавшийся в 1937—1938 годах во Франции.
 «Футурополис: Нереальные города научной фантастики и фантазии» () — научно-популярная книга американского писателя-фантаста Роберта Шекли, написанная в жанре ретрофутуризма (1978 год).
 «Футурополис» — американский научно-фантастический мультфильм, вышедший в 1984 году.
 «Futuropolis» — грампластинка Патрика и Стива Худи (), изданная лейблом Black & Blue Records.
 «Futuropolis to Life» — массивная (весом 7 т) деревянная скульптура, возведённая по проекту Даниэля Либескинда (2005 год) для швейцарского Университета Санкт-Галлена.
 «Футурополис» — повесть датского писателя Бенни Бодкера, написанная в 2010 году.
 «Футурополис» — 3D-мультфильм, планировавшийся к созданию Sony Pictures Animation, но отменённый в 2012 году.

События 
 «Футурополис-2058: будущее городов» () — состоявшаяся 21-22 октября 2008 года в Сингапуре международная конференция, организованная  и местным Агентством по науке, технологиям и исследованиям.
 Futuropolis — периодическая художественная выставка, проводимая с 2010 года в Каире египетским издателем и фотографом Полом Гедэем.

Прочее 
 «» — французское издательство, основанное в 1972 году.